В этой статье приведён список населённых пунктов Турции по численности населения. В список включены населённые пункты, находящиеся на территории Турции, численностью более 7000 жителей.

Населённые пункты с населением свыше 7000 человек 

В приведённой ниже таблице даны сведения о населённых пунктах, имевших население свыше 7000 жителей по данным на 31 декабря 2007 года, а также результаты по данным переписей населения от 21 октября 1990 года и 22 октября 2000 года, с указанием провинций, в которых находятся данные населённые пункты. Число жителей дано только для городских территорий, исключая население пригородов.

См. также 
 Административное деление Турции

Ссылки 
 State Institute of Statistics
 The World Gazetteer: Turkey: Map of Largest Cities

 
Турция
Населённые пункты